Let me fly (Mike and the Mechanics), album van Mike and the Mechanics uit 2017
Let me fly (Debbie Scerri), inzending van Malta voor Eurovisiesongfestival 1997
Let me fly (Styles & Breeze), single van Darren Styles en Mark Breeze
Let me fly, nummer van DMX van hun debuutalbum It's dark and hell is hot
Let me fly, nummer van Status Quo van hun album If you can't stand the heat